Britta Oppelt – vogatrice tedesca
 Kurt Oppelt – pattinatore artistico austriaco su ghiaccio
 Valérie Oppelt – politica francese